Garmendia est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Garamendia et qui signifie « montagne des flammes – montagne élevée – montagne des fougères ».

Patronymes 
Il renvoie notamment à plusieurs membres de la famille homonyme de la noblesse basque d'Azpeitia. La famille a quitté le Pays basque pour d'autres régions d'Espagne et, pendant la colonisation, pour l'Argentine, le Chili, les États-Unis et Cuba :

 Aitor Garmendia (1968 -), coureur cycliste espagnol,
 Basil Spalding de Garmendia (1860 - 1932), joueur américain de tennis,
 Cristina Garmendia (1962 -), biologiste et personnalité politique espagnole,
 José Garmendia Iraundegui (1923 -2009), météorologue espagnol,
 Joseba Garmendia (1985 -), joueur de football espagnol,
 Pierre Garmendia (1924 - 2016), homme politique français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme